Chełmoński – nazwisko

osoby o nazwisku Chełmoński lub Chełmońska:
 Anna Chełmońska-Soyta (ur. 1961) – polska profesor nauk weterynaryjnych
 Adam Chełmoński (1861–1924) – polski lekarz, chirurg, opisał objaw Chełmońskiego
 Adam Chełmoński (1890–1959) – polski prawnik, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej
 Adam Chełmoński (1929–2001) – polski prawnik
 Józef Chełmoński (1849–1914) – polski malarz